Ла Куатро има више значења:

 Ла Куатро (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куатро, Гранха (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику